

Lieux ou communes 

 Anan,  commune française, située dans le département de la Haute-Garonne ;
 Anan, ville de la préfecture de Tokushima au Japon ;
 Anan, bourg de la préfecture de Nagano au Japon.

Personnalités 
Anan, ou Hanan, est un prénom hébraïque, de la racine trilittère חנן (Ḥ-N-N), qui signifie « grâce ». Il a donné en français le prénom « Anne ».

Ce prénom a en particulier été porté par les personnalités historiques suivantes :
 Anân : grand prêtre du Temple de Jérusalem () ;
 Hanan ben Hanan : grand prêtre du Temple de Jérusalem, fils d'Anân ;
 Anan ben David : fondateur du karaïsme ().

Noms dérivés 
La même racine HNN peut se décliner sous une forme théophore, c'est-à-dire en ajoutant les lettres YH du tétragramme YHWH, soit en Ananie (הֲנַנְיָה, Hananiah), soit en יוחנן (Yohanan). Ces deux prénoms signifient alors « grâce de Dieu ». En français, Yohanan a donné le prénom « Jean ».

Homonymie de toponyme